Tsaghkashen – comune armeno della provincia di Aragatsotn
 Tsaghkashen – comune armeno della provincia di Ararat
 Tsaghkashen – comune armeno della provincia di Gegharkunik
 Tsaghkashen – comune del Nagorno Karabakh, regione di Martakert